Abatiá, gemeente in Brazilië
 Abatia (plant), een plantengeslacht